Plaats in Indonesië
 Sukmajaya (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Sukmajaya (Sukma Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java
 Sukmajaya (Tajur Halang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java